II. Constantinus római császár
 II. Konstantin (ellenpápa)
 II. Konstantin skót király
 II. Konstantin örmény király
 II. Konstantin bolgár cár
 II. Konstantin grúz király
 II. Konstantin kaheti király
 II. Konstantin görög király